OHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kohat Airport / Air Base, Kohat, Pakistan

 OHT – Office for a Human Theatre teatro e arti visive, Italia